Khouri (também transliterado Khoury, , ) é um sobrenome da língua árabe típico das populações cristãs árabes. O termo Khouri significa "sacerdote"/"padre" em árabe, tendo origem na palavra latina "cura" (donde Curato/Curado). 

É um sobrenome de grande popularidade no Líbano, mas podendo ser encontrado também em comunidades cristãs na Síria, Palestina, Israel e Jordânia. 

Devido à dificuldade de transliteração do árabe, este sobrenome possui uma grande diversidade de grafias: Kouri, Koury, Kuri, Kury, Cury, Curi, Coury, Cure, Kure, Juri, Jure, Elcure etc.

Pessoas
Alberto Curi - locutor brasileiro.
Augusto Cury - psicoterapeuta e escritor brasileiro.
Athiê Jorge Coury - futebolista brasileiro.
Bechara El Khoury - presidente do Líbano.
Cláudio Curi - ator brasileiro.
Eduardo Cury - político brasileiro.
Elissar Zakaria Khoury cantora libanesa.
George Khoury Bispo Eparca da Eparquia Nossa Senhora do Paraiso, dos Greco-Melquita Católicos do Brasil.
Ivon Curi - ator brasileiro.
Jorge Curi - radialista brasileiro.
Marilena Cury - atriz e jornalista brasileira.
Miguel Vicente Cury - empresário e político brasileiro.
Muhib Cury - radialista e dublador brasileiro.
Raymond Khoury - escritor libanês.
Simon Khoury - radialista, ator e jornalista brasileiro.
Walter Hugo Khouri - cineasta brasileiro.

Sobrenomes da língua árabe